Села:
 Пристанційне — Житомирська область, Коростенський район
 Пристанційне — Полтавська область, Новосанжарський район